Bright Days Will Come – drugi album Urszuli Sipińskiej, wydany w 1973 roku. Nad płytą artystka współpracowała z Piotrem Figlem oraz zespołami Alibabki i Partita. Album zawierał duże przeboje "To był świat w zupełnie starym stylu" i "Jaka jesteś Mario".

Lista utworów 
Strona A:

Strona B:

Linki zewnętrzne 
 Bright Days Will Come w bazie KPPG
 Bright Days Will Come w bazie Discogs

Albumy Urszuli Sipińskiej
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy Pronitu